Vall de la Gavarresa, comarca natural de Catalunya
 Riera Gavarresa, curs fluvial de la conca del Llobregat
 Pantà de la Gavarresa, pantà de la riera Gavarresa